Шпенглеров куп () је традиционални турнир у хокеју на леду који се одржава крајем месеца децембра у швајцарском зимовалишту Давосу. Прво издање овог турнира одржано је давне 1923. године и због тога се ово такмичење сматра најстаријим позивним турниром у хокеју на леду. Традиционални домаћин турнира је хокејашки клуб Давос а утакмице се играју у дворани Ваилант арена у Давосу. Турнир се одржава од 25. децембра до Нове године.

Такмичење је замишљено од стране др. Карла Шпенглера као начин промоције хокејашких екипа са немачког говорног подручја које су непосредно накод Првог светског рата биле суочене са дискриминацијама због дешавања у рату. Временом такмичење је превазишло замишљене оквире и постало један од најпрестижнијих хокејашких турнира на којем су својевремено учествовале и многобројне најмоћније екипе са европског континента.

Поред европских екипа често су учествовали и национални тимови Канаде и САД, чак и репрезентација Јапана 1971. године. Међу учесницима су биле и колеџ екипе и чланови хокејашке лиге Онтарија.

Најуспешнији тим на такмичењу је ХК Давос са 15 освојених титула.

Историја 
Први победник такмичења из 1923. била је екипа универзитета Оксфорд у чијим редовима су углавном наступали канадски студенти. Између 1965. и 1983. турниром су доминирале екипе из Чехословачке и Совјетског Савеза. У такмичење се 1984. укључила репрезентација Канаде која је исте године успела да освоји титулу победника, а тај успех је поновила још 10 пута. За канадски национални тим углавном су наступали хокејашки који играју по многим европским лигама, али и појединци из Америчке хокејашке асоцијације.

Од оснивања па све до 1978. турнир се одржавао на отвореном клизалишту, а тај терен и данас постоји одмах испред данашње дворане, и важи за највеће хокејашко клизалиште на свету на отвореном. Од тада утакмице се одигравају на затвореном клизалишту у дворани Ваилант арена капацитета 7.080 места, саграђеној 1979. године.

Турнир је специфичан по томе што екипе имају право да током такмичења појачају своје редове са пет играча и једним голманом само за ту прилику. Ову привилегију углавном користи домаћи тим са циљем да би се додатно заинтересовала домаћа публика и привукли спонзори.

Тирнир је добио име по доктору Карлу Шпенглеру. Трофеј има изглед златне лопте коју на кружној основици придржавају сребрне хокејашке палице. Овакав изглед трофеја датира од 1956. године.

Турнир је позивног типа, односно домаћин турнира упућује специјалне позивнице екипама за учешће на турниру.

Победници 

1 Меч Оксфордског универзитета и ЛТЦ Прага завршен 0:0 (после продужетака). Обе екипе освојиле куп.
2 Куп се није играо због Другог светског рата.

Најуспешнији тимови 
Екипе са највише освојених титула:

Најуспешније нације 

Напомена: Сви успеси СССР приписани су Русији као правном наследнику те земље. Сви успеси Чехословачке приписани су Чешкој као правној наследници те државе. Екипа Слована из Братиславе је тим из Словачке.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Шпенглеровог купа
 Шпенглеров куп на сајту НХЛ лиге
 Архива хокејашких резултата

Трофеји у хокеју на леду
Давос
Хокеј на леду у Швајцарској